NHL 08 — спортивна відеогра, яка була розроблена компаніями EA Canada та HB Studios і видана в вересні  року. Включає в себе ліги НХЛ, а також ряд європейських ліг і АХЛ. У гру введено більше десятка національних збірних.

Ліги 
 / Національна хокейна ліга
 / Американська хокейна ліга
  СМ-ліга
  Елітсерія
  Чеська екстраліга
  Німецька хокейна ліга

Саундтрек

Примітки

Посилання 
 Інформація про гру на офіційному сайті EA 

Ігри EA Sports
Відеоігри 2007
Ігри для PlayStation 2
Ігри для PlayStation 3
Ігри для Xbox 360
Ігри для Windows
Ігри для PC
Спортивні відеоігри